Paracullia är ett släkte av fjärilar. Paracullia ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Paracullia